Klokov kan som auktorsförkortning betyda:

 Michail Vasiljevich Klokov

Robotskapade auktorsförkortningar